Michael Johnson puede hacer referencia a:

 Michael Johnson (atleta), atleta estadounidense, especialista en 200 y 400 metros libres;
 Michael Johnson (cantante), cantante estadounidense;
 Michael Johnson (futbolista), exfutbolista inglés;
 Michael Johnson (yudoca), yudoca canadiense.
 Michael Johnson (peleador), peleador estadounidense.